Копняев - фамилия:

 Копняев, Николай Петрович (1864—?) — русский военный деятель, полковник.
 Копняев, Павел Петрович (1867—1932) — русский и советский учёный, брат Николая Копняева.

См. также 
 Коняев